Broken Bones bezeichnet:

 Broken Bones (Album), ein Album der US-amerikanischen Glam-Metal-Band Dokken
 Broken Bones (Band), eine englische Crossover-Band